Семёнов, Анатолий Алексеевич: Семёнов, Анатолий Алексеевич (род. 1947) — советский хоккеист.
 Семёнов, Анатолий Алексеевич (род. 1957) — советский и российский хоккеист.